VBW steht als Abkürzung für:

 Air Burkina, eine Fluggesellschaft mit Sitz in Ouagadougou, Burkina Faso nach dem ICAO-Code
 VBW Bauen und Wohnen GmbH, ein Wohnungsunternehmen mit Tätigkeitsschwerpunkt in Bochum
 VBW Werkzeugfabrik GmbH, früher Vereinigte Beckersche Werkzeugfabriken, ein 1828 gegründeter Zangenhersteller, seit 2001 Teil der Stahlwille-Gruppe
 Verkehrsbetriebe Wesermarsch, ein Nahverkehrsunternehmen in Nordenham (Landkreis Wesermarsch)
 Verein für europäische Binnenschiffahrt und Wasserstraßen
 Vereinigte Bern–Worb-Bahnen, eine ehemalige Bahngesellschaft im Kanton Bern
 Vereinigte Bühnen Wien, eine österreichische GmbH, Sitz in Wien 
 Vertikale Bordwaffe, eine Waffenentwicklung der Firma MBB bzw. Dornier

Vbw steht als Abkürzung für:

 den Begriff des "Vorbewussten" in der Psychoanalyse nach Sigmund Freud

vbw steht als Abkürzung für:

 vbw Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen
 Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., vertritt als freiwillige, branchenübergreifende Dachorganisation der bayerischen Wirtschaft bayerische Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände sowie Einzelunternehmen, Sitz München

 
VBW